AWS (band), een Hongaarse band
Automatic warning system, een Brits treinbeïnvloedingssysteem
 Verkiezingsactie Solidariteit, een Poolse politieke groepering in de jaren 1996-2001
 Amazon Web Services, een cloud computing platform van Amazon.com
 Amos W. Steinhacker, een personage uit de Bommelsaga van Marten Toonder
 As we speak, een Engelse afkorting